Le elezioni regionali in Italia prevedono l'elezione del Consiglio nelle 20 regioni e, dal 1995, generalmente anche l'elezione diretta del Presidente.

Regioni a statuto ordinario 
Le elezioni che interessano le 15 regioni a statuto ordinario (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto) furono regolate dapprima da un sistema proporzionale classico, mentre dal 1995 in poi dalla legge Tatarella (legge nº 43 del 23 febbraio 1995), cui 13 di esse hanno apportato modificazioni (tutte tranne Basilicata e Piemonte).

Cronologia delle elezioni 
Sin dalla prima tornata elettorale nel 1970, le elezioni nelle 15 regioni ordinarie ebbero il carattere di elezioni generali, tenendosi tutte nella stessa data, mentre dopo il 2010 assunsero un calendario largamente sfalsato.
 1970 – nelle 15 ordinarie; 
 1975 – nelle 15 ordinarie; 
 1980 – nelle 15 ordinarie; 
 1985 – nelle 15 ordinarie; 
 1990 – nelle 15 ordinarie; 
 1995 – nelle 15 ordinarie; 
 2000 – nelle 15 ordinarie;
 2005 – in 14 delle 15 ordinarie;
 2010 – in 13 delle 15 ordinarie;
 2015 – in 7 delle 15 ordinarie;
 2020 – in 9 regioni.

Elezioni nelle regioni a statuto ordinario svoltesi non in coincidenza con quelle generali:
 Abruzzo: 2008, 2014, 2019;
 Basilicata: 2013, 2019;
 Calabria: 2014, 2020, 2021;
 Emilia-Romagna: 2014, 2020;
 Lazio: 2013, 2018, 2023;
 Lombardia: 2013, 2018, 2023;
 Molise: 2001, 2006, 2011, 2013, 2018;
 Piemonte: 2014, 2019;
 Umbria: 2019.

Regioni a statuto speciale
Le elezioni che interessano le 5 regioni a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta) sono solo parzialmente affini alle precedenti: in particolare, dopo il 1995 Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia hanno recepito la legge Tatarella (con modificazioni), mentre Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta seguono norme proprie.

Cronologia delle elezioni 
 Friuli-Venezia Giulia: 1964, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2003, 2008, 2013, 2018, 2023;
 Sardegna: 1949, 1953, 1957, 1961, 1965, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019;
 Sicilia: 1947, 1951, 1955, 1959, 1963, 1967, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2008, 2012, 2017, 2022;
 Trentino-Alto Adige: 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2003, 2008, 2013, 2018;
 Valle d'Aosta: 1949, 1954, 1959, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, 1998, 2003, 2008, 2013, 2018, 2020.

Pagine riassuntive
 1949 – in 2 regioni;
 1959 – in 2 regioni;
 1963 – in 2 regioni;
 1964 – in 2 regioni;
 1968 – in 3 regioni;
 1973 – in 3 regioni;
 1978 – in 3 regioni;
 1983 – in 3 regioni;
 1988 – in 3 regioni;
 1993 – in 3 regioni;
 1998 – in 3 regioni;
 2003 – in 3 regioni.

Pagine riassuntive 
Segue un elenco di articoli riassuntivi che sintetizzano tutte le elezioni regionali che hanno interessato regioni sia ordinarie sia autonome nel corso di un determinato anno dal 2008 in poi.
NOTA. Le elezioni svolte a cadenza quinquennale (2010, 2015, 2020), già riportate sopra, non sono riportate qui sotto.

 2008 – in 5 regioni;
 2013 – in 7 regioni;
 2014 – in 5 regioni;
 2018 – in 6 regioni;
 2019 – in 5 regioni;
 2023 – in 5 regioni.

Note 

Elezioni regionali in Italia